Slaget vid Champagne kan avse:

Första slaget vid Champagne (20 december 1914 - 17 mars 1915)
Andra slaget vid Champagne (25 september - 6 oktober 1915)
Tredje slaget vid Champagne (17-20 april 1917) - slaget om kullarna, se andra slaget vid Aisne
Fjärde slaget vid Champagne (15 juli 1918) - del av andra slaget vid Marne.